Tratado de Amiens puede referirse a alguno de los diferentes tratados firmados en esta localidad francesa:

Tratado de Amiens (1279), entre Felipe III de Francia y Eduardo I de Inglaterra, por el cual el monarca francés aceptaba la aplicación del Tratado de París (1259) y aceptaba la cesión al rey inglés de Agén y Périgord tras la muerte de Alfonso de Poitiers.
Tratado de Amiens (1423), una alianza entre los duques de Bedford, Borgoña y Bretaña, por la cual reconocían a Enrique VI de Inglaterra como rey de Francia y se comprometían a combatir al delfín Carlos y sus pretensiones al trono.
Tratado de Amiens (1802), que puso fin a la guerra entre el Reino Unido y la República Francesa.